Nyssia albicans är en fjärilsart som beskrevs av Nitsche 1924/25. Nyssia albicans ingår i släktet Nyssia och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
albicans